Tinta (Peru), een stad in Peru
Tinta District, een district in Peru
Tinta Barroca, een druivensoort
Tinta Cão, een druivensoort
Tinta Francisca, een druivensoort
Tinta® inkt, dat gebruikt wordt bij pergamano, een techniek om perkament te bewerken tot kaarten